Strada statale 87 – strada statale polacca
 Strada statale 87 Sannitica